Карен Джой Моррис () — китайская актриса и певица, больше известная как Карен Мок.

Биография 
Карен в 17 лет уехала учиться за границу, окончила Адриатический Колледж объединённого мира в Италии и прошла обучение по курсу итальянской литературы в Лондонском университете. Говорит на английском, двух диалектах китайского, итальянском и французском.

Ещё до карьеры актрисы Карен пела во время обучения в Италии в группе композитора Марка Луи. Её первый сольный альбом вышел в 1993-м году.

Фильмография

Дискография

Альбомы

EPs

Movie/TV Soundtracks 

Певцы и певицы Китая
Актрисы Китая